Верхняя Летняя — река в России, протекает по Парабельскому району Томской области. Устье реки находится в 44 км от устья реки Берёзовки по левому берегу. Длина реки составляет 15 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010600112115200028259.

Примечания

Топографическая карта 
 

Притоки Берёзовки (приток Пайдугины)
Реки Парабельского района